Blue Ridge (Alabama), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Blue Ridge (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Blue Ridge (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Blue Ridge (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Blue Ridge Manor, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Muntanyes Blue Ridge, secció dels Apalatxes.